Tetramorium hispidum  — вид мелких муравьёв рода Tetramorium из подсемейства . Северная Америка (Мексика, США). Длина тела около 4 мм. Усики 11-члениковые. Глаза крупные, их максимальный диаметр равен или более 0,26 от ширины головы. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Tetramorium
Животные, описанные в 1915 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики Северной Америки
Таксоны, описанные Уильямом Уилером